Горино — название нескольких населённых пунктов:
 Горино — район города Иваново, бывшая деревня Горино.
 Горино (Гарино) — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Горино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Горино — хутор в Балаковском районе Саратовской области.
 Горино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.